Universidad Metropolitana ist der Name folgender Universitäten:

 Universidad Metropolitana (Ecuador)
 Universidad Metropolitana (Kolumbien)
 Universidad Metropolitana (Puerto Rico)
 Universidad Metropolitana (Venezuela)